Casa - uma residência

Localidades

Casa (Arkansas)

Mídia
Casa dos Artistas
Casa de Cera, Filme de 2005

Outros
CASA, Construcciones Aeronáuticas SA, uma construtura de aviões.
 a Comunidade Sul-Americana de Nações.
Casa pode ser, também, a designação de uma família, como, por exemplo, Casa de Bragança ou Casa de Windsor.
Editora Casa, uma editora cristã.
 Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE)

Desambiguação